

Cinema 
Charlot ortolano, noto anche come Il vagabondo (The Tramp) – film del 1915 diretto da Charlie Chaplin
Il vagabondo (The Vagabond) – film del 1916 diretto da Charlie Chaplin
Il vagabondo – film del 1941 diretto da Carlo Borghesio
Il vagabondo (Der Stadtstreicher) – film del 1966 diretto da Rainer Werner Fassbinder

Letteratura 
Il vagabondo (The Northing Tramp) – romanzo scritto da Edgar Wallace nel 1931
Il vagabondo (Mikael Hakim) – romanzo scritto da Mika Waltari nel 1949